Сасина може да се односи на:

 Сасина (Оштра Лука), насеље у општини Оштра Лука, Република Српска, БиХ
 Сасина (Сански Мост), насеље у општини Сански Мост, Федерација БиХ, БиХ

или

 Сасина (ријека), десна притока Сане